Первый дивизион Гонконга 1998/1999 — 88-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В первой матче, состоявшемся 30 августа клуб Инстант-Дикт сыграл вничью с командой Саут Чайна со счетом 2:2. Однако потом выясниловсь что за Инстант-Дикт играл незаявленный игрок, и им было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Первый этап

Таблица

Результаты

Второй этап
Во втором этапе команды сохраняют только половину своих очков и голов

Плей-офф за чемпионство

Таблица

Результаты

Плей-офф за сохранение места в Первом дивизионе

Таблица

Результаты

Гранд финал
Победитель регулярного чемпионата встречается с победителем Плей-офф за чемпионство в однораундовом противостоянии. Победитель будет признан чемпионом Гонконга по футболу сезона 1998/1999

Примечания

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1998/1999 на rsssf.com

Чемпионат Гонконга по футболу
Гонконг
1990-е годы в Гонконге